Ленартович () — прізвище.

 Войцех Ленартович — архітектор і будівничий.
 Святослав Ленартович — польський історик мистецтва.
 Теофіл Александер Ленартович — польський поет епохи романтизму, етнограф, мав прізвисько «Мазовецький лірник» за любов до мазовецького фольклору.

Польські прізвища